Das Herreneinzel der Australian Championships 1963 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Titelverteidiger war der Australier Rod Laver. Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Roy Emerson, der im Finale seinen Landsmann Ken Fletcher in drei Sätzen (6:3, 6:3, 6:1) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1963